Thorsten Veldkamp is een personage uit de televisie-jeugdserie SpangaS. Hij was van 29 oktober 2007 t/m 13 maart 2009 te zien in de serie.

Thorsten Veldkamp werd iets later geïntroduceerd in de serie. Hij was een ontzettende pestkop en viel op door zijn lengte en zijn haar dat vrijwel altijd in een hanenkam zat. Thorsten liet weinig emoties zien, was zeer gedemotiveerd en had gauw commentaar op anderen, soms ook erg kwetsend.

In seizoen 2 meldt hij zich bijvoorbeeld aan voor de Verborgen Talenten Show onder leiding van Avalanche. Zijn act zou een fantasieverhaal zijn met twee poppetjes. Aanvankelijk lijkt het leuk, maar al gauw blijkt het te gaan om een foute wraakactie op Flip en Tobias. De tweeling had iets door zijn gel gedaan, waardoor hij gekleurd haar kreeg. De tweeling doet er alles aan om Thorsten te stoppen in zijn wraakactie, maar dit lijkt onmogelijk. Ook conrector Frank van Hamel wil het in eerste instantie niet verbieden. Zolang er niemand gekwetst wordt, vindt hij het goed. Uiteindelijk helpt Lana ook mee om hem te stoppen en conrector Van Hamel verbiedt het hem uiteindelijk.

Later in seizoen 2 ontstaat er een groep met een bepaald doel; alle leden dragen een bodywarmer. Thorsten lijkt hier het hoofd van. Uiteindelijk blijkt dat de groep een andere leider heeft, maar Thorsten doet het meest zijn best de groep bij elkaar te houden, ook buiten de bijeenkomsten. Na opheffing van de groep wil Thorsten aanvankelijk de groep voortzetten, maar dat heeft geen succes.

Al gauw hierna raakt Avalanche geïnteresseerd in hem. Met als schoolopdracht om elkaar bijles te geven, worden Thorsten en Avalanche een duo. Vanaf het begin af aan geeft Thorsten aan dat het bij hem thuis niet kan. Avalanche vindt dit maar vreemd en als Thorsten met verwonding na verwonding op school aankomt, wordt ze te nieuwsgierig. Ze besluit een kijkje te gaan nemen bij het huis van Thorsten. Ze ziet dat Thorsten mishandeld wordt door zijn vader. Avalanche maakt hier werk van en met hulp van Miss Madge verhuist Thorsten naar zijn tante, zodat hij weg kan bij zijn vader. Hierdoor verlaat hij het Spangalis. Op 13 maart 2009 nam hij afscheid.

V